FK Sileks Kratovo (Macedonisch: ФК Силекс Кратово) is een Macedonische voetbalclub uit de stad Kratovo.

De club was medeoprichter van de Macedonische hoogste klasse in 1992 na de onafhankelijkheid van Joegoslavië. De eerste 3 seizoenen werd Sileks vicekampioen en moest steeds zijn meerdere erkennen in Vardar Skopje. Van 1996 tot 1998 werd Sileks 3 keer op rij landskampioen. In 1999 werd de club vicekampioen achter Sloga Jugomagnat Skopje. Het volgende seizoen eindigden ze voor het eerst buiten de top 2 met een 6de plaats. De hoogtijdagen leken voorbij en Sileks werd maar een gewone middenmoter.

In 2004 was de club weer helemaal terug met een tweede plaats, maar in 2006 ontsnapte FK Sileks Kratovo nipt aan degradatie: er moest een play-off gespeeld worden om in de hoogste klasse te blijven. In 2013 degradeerde de club naar de Vtora Liga om na een seizoen alweer terug te keren op het hoogste niveau.

Erelijst 
 Landskampioen
1996, 1997, 1998
 Beker van Macedonië
Winnaar: 1994, 1997, 2021
Finalist: 1995

Eindklasseringen

|}

Sileks in Europa 

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Sileks Kratovo

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 10.5'''

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Macedonië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (ex-)spelers 
  Zoran Boškovski
  Igor Gjuzelov
  Vančo Micevski

Kratovo
Kratovo, Sileks